Aybak, Aibak, Aybeg oder Aibeg (Schreibungen auch mit Bindestrich) – türkisch für „Mond-Beg“ – ist der Name folgender Personen:

 Qutb ad-Din Aibak, Gründer des Mamluken-Sultanats von Delhi (reg. 1206–1210)
 al-Malik al-Muizz Izz ad-Din Aibak at-Turkumani, Gründer des Mamluken-Sultanats von Ägypten (reg. 1250 und 1254–1257)
 Saif ad-Din Aibak Chitai, Gouverneur von Bengalen (reg. 1233–1236)
 Aor Chan Aibak, Gouverneur von Bengalen (reg. 1236)

Zudem heißt eine afghanische Stadt so:

 Aybak (Stadt), Hauptstadt der Provinz Samangan